VAS, VAs, Vas och vas kan syfta på:

Vas - ett prydnadskärl av keramik, metall eller glas
 VAS - ett smärtskattningsinstrument, se Visuell analog skala
János Vas (1984–), en ungersk ishockeyspelare som säsongen 2015/2016 spelar i HC Slavia Prag

Geografi

Iran
 Kūh-e Kaleh Vas - ett berg

Italien
 Vas, Veneto – en ort och frazionei i Veneto, Provincia di Belluno, Italien
 Monte Vas - ett berg i norra Italien

Slovenien
 Vas (ort) – Radlje ob Dravi

Ungern
 Vas (provins) - en provins i västra Ungern vid gränsen till Österrike och Slovenien.
 Vas-halom - en kulle i södra Ungern. 
 Vas-hegy (kulle i Ungern, lat 47,83, long 19,30) 
 Vas-hegy (kulle i Ungern, Győr-Moson-Sopron)

Se även 
 Vase